A 20 401-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében, Fót közigazgatási területén.

Nyomvonala
Az M2-es autóút 20+900-as kilométerszelvényénél lévő Dunakeszi–Fót csomópont négy átkötő ágának egyike: a 2101-es út felől vezet rá az M2-esre, Vác–Hont irányában. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 244 méter.

Díjfizetés 
Mivel az M2-es autóút használata a 37/2007. (III.26.) GKM rendelet 2015. január 1-i módosítása alapján teljes hosszában díjköteles – országos vagy Pest megyei e-matricával vehető igénybe –, ezért a ráhajtó útjaira, tehát erre az útra sem érdemes rákanyarodni előzetesen megváltott, érvényes matrica nélkül.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek

20401
Fót